

Rue de l'Amblève peut désigner :
 Rue de l'Amblève, à Bruxelles ;
 Rue de l'Amblève, à Liège ;
 Rue de l'Amblève, à Stoumont.

Amblève Rue